Дульса II (, ; после 1162 — 1172) — графиня Прованса и Жеводана, виконтесса де Карла в 1166—1167, графиня де Мельгёй с 1166.

Дочь Раймунда Беренгера II, графа Прованса, и Рыксы Силезской. При заключении мира с Тулузским графством была в октябре 1165 помолвлена с Раймундом, наследником графа Раймунда V. После того как весной следующего года Раймунд Беренгер II погиб под стенами Ниццы, Раймунд V решил попытаться овладеть Провансом, и расторг помолвку сына, чтобы самому жениться на матери Дульсы. Регентский совет Арагона не захотел отдавать Прованс тулузцам, и в том же году в графство прибыл юный Альфонс II Арагонский, начавший новую войну с Тулузой. 

В 1167 арагонцы отстранили от власти малолетнюю Дульсу, и Альфонс стал графом Прованса и Жеводана. Дульса сохранила только доставшуюся от бабки часть графства Мельгёй. Дульса умерла в 1172, и с ней закончилась Первая Прованская линия Барселонского дома.

Литература 

 Aurell i Cardona, Martin. L 'expansion catalane en Provence au XIIe siècle // La formació i expansió del feudalisme català. Girona, 1986 
 Dom Vaissète. Histoire générale de Languedoc, avec des notes et des pièces justificatives. Tome 4. Toulouse, 1841
 Papon J. P. Histoire générale de Provence. T. 2. — P., 1778

Ссылки 
 DOUCE (Dolça/Dulce) de Provence

Правители Европы XII века
Графини Прованса
Барселонский дом
Графы Жеводана
Женщины XII века
Виконтессы
Виконты Карла
Графы Мельгёя